Onderdistrict in Indonesië
 Aek Songsongan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Asahan in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Aek Songsongan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra